Passenger Information Display, De internationale afkorting voor een op afstand bediend paneel dat boven perrons voor reizigerstreinen hangt.
Pelvic inflammatory disease, ontsteking in het kleine bekken. 
Persistent identifier, een duurzame verwijzing naar een digitaal object
PID-regelaar (Proportioneel, Integrerend en Differentiërend), een regelaar voor procesregeling
Piping and instrumentation diagram, een technische schema die alle leidingen en andere onderdelen van een procesinstallatie laat zien.
Project Initiatie Documentatie, een stuurproduct uit de PRINCE2 projectmanagementmethode.
Politie Inlichtingendienst, gemeentelijke inlichtingendienst voor de BVD/AIVD bij de gemeentepolitie - van 1919 tot 1993, in 1994 met de DID opgegaan in de Regionale Inlichtingendienst (RID)
Post Interventie Dossier, een dossier die alle informatie met betrekking het bouwen en verbouwen van een gebouw bevat.
Primaire immuundeficiëntie, genetisch defect in het afweersysteem
Process identifier, een unieke identificator van processen die op een computer actief zijn